Андрей Фёдорович Воронин:
 Воронин, Андрей Фёдорович (1900—1979) — Герой Советского Союза.
 Воронин, Андрей Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8481; 26 ноября 1850.